Дми́трий Ше́пелев:
 
 Шепелев, Дмитрий Дмитриевич (1771—1841) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.